Maynard Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Maynard Lake, Nova Scotia, sjö, 
 Maynard Lake, Ontario, sjö,